Nieva hace referencia a varios artículos:

Lugares en la Península Ibérica
 Nieva (Segovia) (265 habitantes), localidad y municipio de la provincia de Segovia.
 Santa María la Real de Nieva (999 habitantes), localidad y municipio de la provincia de Segovia.
 Virgen de Nieva o Virgen de la Soterraña, estatua venerada por los católicos en la iglesia de Santa María la Real de Nieva.
 Partido judicial de Santa María la Real de Nieva, uno de los cinco partidos judiciales que integran la provincia de Segovia.
 Ley de Santa María de Nieva, edicto promulgado por el rey Enrique IV de Castilla.
 Iglesia monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña
 Nieva de Calderuela (6 habitantes), localidad de la provincia de Soria.
 Nieva de Cameros (92 habitantes), municipio de La Rioja.
 Santa María de Nieva (Almería), aldea en el municipio de Huércal-Overa;
 San Juan de Nieva (Asturias), aldea de 123 habitantes en el concejo de Castrillón.
 Estación de San Juan de Nieva, estación de ferrocarril de ADIF.
 Marquesado de San Juan de Nieva, título nobiliario español creado el 19 de junio de 1893.
 Playa de San Juan de Nieva
 San Juan de Nieva (Avilés), aldea de 15 habitantes en la parroquia asturiana de Laviana, en el concejo de Avilés.

Lugares en Perú
 Distrito de Nieva, distrito con 23.526 habitantes en la provincia de Condorcanqui,  Departamento de Amazonas, noreste del Perú.
 Santa María de Nieva (Condorcanqui), capital del distrito de Nieva.
 Río Nieva, afluente del Marañón, en la región amazónica.

Lugares en Argentina
 Nieva, aldea fundada en 1561 cerca de la actual San Salvador de Jujuy en honor al Conde de Nieva (1500-1564), virrey del Perú; destruida por los indios jujuies en 1563.
 Ciudad de Nieva, barrio de San Salvador de Jujuy, donde se encontraba la Nieva original.

Además 
 «Nieva, nieva» (1993), canción pop rock de la cantante mexicana Paulina Rubio (1971).